Dechen-Kloster bezeichnet: 

 Lamo-Dechen-Kloster (Jainca)
 Dechen-Kloster (Guide)
 Dechen-Kloster (Tongren)